27-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 1 по 3 мая 2015 года в чешском городе Рачице.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||7||3||1||11
|-
|2||align=left|||4||4||3||11
|-
|3||align=left|||4||3||4||11
|-
|4||align=left|||2||3||0||5
|-
|5||align=left|||2||1||0||3
|-
|6||align=left|||2||0||1||3
|-
|7||align=left|||1||3||0||4
|-
|8||align=left|||1||2||3||6
|-
|9||align=left|||1||1||5||7
|-
|10||align=left|||1||0||1||2
|-
|11||align=left|||1||0||0||1
|-
|12||align=left|||0||2||0||2
|-
|13||align=left|||0||1||2||3
|-
|14||align=left|||0||1||1||2
|-
|rowspan=2|15||align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|rowspan=2|16||align=left|||0||0||2||2
|-
|align=left|||0||0||2||2
|-
|17||align=left|||0||0||1||1
|-
!colspan=2| Итого || 26 || 26 || 26 || 78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2015 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
гребля на байдарках
Чемпионаты Европы в Чехии
Май 2015 года